Altenkirchen (Westerwald), város Németországban, Rajna-vidék-Pfalz tartományban, Altenkirchen járás székhelye
 Altenkirchen (Pfalz), település Németországban, Rajna-vidék-Pfalz tartományban 
 Altenkirchen (Rügen)  település Németországban, Mecklenburg-Elő-Pomeránia tartományban, Rügen szigeten